Stille Wasser steht für:
 Stille Wasser und Stürmische Wogen, Brunnenanlage in Dresden

Stille Wasser ist der Titel der folgenden Filme:
 Stille Wasser (Film), Kurzspielfilm von Anca Miruna Lazarescu
 Die Toten vom Bodensee – Stille Wasser, dritte Folge der Fernsehserie Die Toten vom Bodensee
 Bella Block: Stille Wasser, 37. Episode der Filmreihe Bella Block
 Tatort: Stille Wasser, eine Episode der Fernsehreihe Tatort
 Donna Leon – Stille Wasser, Folge 26 der deutschen Fernseh-Krimiserie Donna Leon aus dem Jahr 2019
 Stille Wasser (1991) (Eaux dormantes), französischer Film von Jacques Tréfouel
Siehe auch:
 Stilles Wasser
 Stille Wasser sind tödlich